Kylix (ontwikkelomgeving), een software-ontwikkelomgeving van het Amerikaanse softwarebedrijf Borland
 Kylix (geslacht), een geslacht van slakken
 Kylix (schip), een olietanker van Shell Tankers BV
 Een Griekse drinkschaal